Tekken, 2009-es amerikai harcművészeti film
 Tekken, videójáték